Vida de Artista é um filme brasileiro de 1972, um drama escrito e dirigido por Haroldo Marinho Barbosa, com roteiro livremente inspirado no romance Marco Zero, de Oswald de Andrade.

Sinopse
O jovem Pedro, que havia participado das manifestações políticas em 1968, decide buscar a paz numa cidade do interior. Lá ele conhece a camponesa Miguelona, por quem se apaixona, mas se envolve noutra disputa política e decide voltar ao Rio de Janeiro.<ref name="cinemateca"> 

Filmes do Brasil de 1972
Filmes baseados em obras de Oswald de Andrade
Filmes baseados em romances de autores do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes de drama do Brasil